Le mot Constitution (du latin constitutio) peut avoir plusieurs sens.

 La constitution physique est l'état corporel inné par opposition à la condition physique acquise.

Sens politiques, juridiques et religieux 
 Constitution nationale : loi fondamentale indiquant la manière dont un état est gouverné.
 Constitution romaine
 Constitution (droit romain)
 Constitution impériale : terme spécifique à l'Empire romain. Il s'agit d'une ordonnance ou d'un décret émanant de l'empereur. Au , les constitutions impériales sont rassemblées dans le code de Justinien. Les 154 constitutions promulguées sous son règne y sont ajoutées sous les novelles, Constitutions Impériales publiées après 534. Celles écrites avant sont regroupées dans le Code publié en 529. Il sera ensuite adopté par les empereurs byzantins ultérieurs.
 Constitution civile du clergé : projet de loi de l'Assemblée nationale qui fut rejeté par les évêques français lors de la Révolution.
 Constitution apostolique  et constitution dogmatique : ordonnance pontificale ou conciliaire.

Nom de navire 
 Le  est un navire musée américain à voile

Toponymes 

 
 Constitution, un projet du métro de Bruxelles destiné à remplacer la station Lemonnier.
 Le Cap Constitution, un cap du nord du Groenland.
 Le mont Constitution, montagne sur l'île d'Orcas, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
 La Mount Constitution Lookout Tower, une tour de guet sur cette montagne.